Romand est un autre nom désignant la langue francoprovençale.

Patronyme 

 Anaïs Romand, costumière française ;
 André Romand (1889-1982), peintre français ;
 Balthazar Romand (1749-1811), général de brigade français ;
 Béatrice Romand (1952-), actrice française ;
 Françoise Romand (1955-), réalisatrice française ;
 Jean-Claude Romand (1954-), mythomane meurtrier français, qui a inspiré le film L'Adversaire ;
 Jeanne Romand, éducatrice, juste parmi les nations.

Voir aussi 
 Essert-Romand, commune française, située dans le département de la Haute-Savoie et la région Rhône-Alpes
 Mouvement romand, association suisse de défense de la langue et la culture françaises